Жіноча індивідуальна гонка чемпіонату світу з біатлону 2013 відбулася 13 лютого 2013 року в Новім Месті, Чехія. У гонці взяло участь 188 спортсменок.

Результати

Виноски  

Чемпіонат світу з біатлону 2013
2013 у біатлоні